ekwipotencjalność (fizyka)
 ekwipotencjalność (teoria systemów)
 ekwipotencjalność rozwojowa